Gardes du Corps

 Gardes du Corps (Баварія)
 Gardes du Corps (Пруссія)
 Gardes du Corps (Саксонія)
 Gardes du Corps (Франція)